Koh Kong má více významů:

 Koh Kong (město) – město v jihozápadní Kambodži
 Koh Kong (provincie) – stejnojmenná provincie
 Koh Kong (ostrov) – největší ostrov Kambodže